Rebra – comune della Romania
 Rebra – fiume della Romania
 Rebra – montagna dell'Ucraina
 Rëbra – tipo di disco in vinile